Kamjanyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung Kameniza/Каменица) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Kamjanyzja (Dubno)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Uschhorod, siehe Kamjanyzja (Uschhorod)